Вайсгербер () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Вайсгербер, Альберт (1878—1915) — немецкий художник и график.
 Вайсгербер, Лео (1899—1985) — немецкий языковед и педагог.